Agnès de France est un nom désignant plusieurs dames appartenant à la famille royale de France, notamment :
filles de rois de France
 Agnès de France (1171-1240) (ou Anne de France), fille du roi de France Louis VII le Jeune et d'Adèle de Champagne et impératrice de Constantinople ;
 Agnès de France (1260-1325), fille du roi de France Louis IX, dit saint Louis et de Marguerite de Provence et épouse du duc de Bourgogne Robert II.

reine de France
 Agnès de Méranie, reine de France par son mariage avec le roi Philippe Auguste

Homonymie capétienne